Spirito Santo ima više značenja:
 Spirito Santo (Kozenca)
 Spirito Santo (Frozinone)
 Spirito Santo (Leče)